Ассинибо́йны, «каменные сиу», на языке оджибве: Asiniibwaan, на языке кри Asinipwat — индейцы из группы народов сиу, обитающие в США и Канаде.

Название племени, происходящее из языков соседних племён алгонкинской группы, происходит от их обычая варить еду, бросая в ёмкость с водой раскалённый на огне камень.

История 
Изначально ассинибойны обитали на севере Великих равнин с центром на территории современной канадской провинции Саскачеван; также населяли часть будущей провинции Альберта, юго-запад Манитобы, север штата Монтана и запад штата Северная Дакота. Были широко известны среди белых поселенцев в конце 18 и начале 19 веков. Изображения ассинибойнов писали такие известные художники, как Карл Бодмер и Джордж Кетлин. Ассинибойны во многом похожи на народ лакота — обычаями, языком и культурными традициями. Антропологи включают ассинибойнов в подгруппу накода сиуанских народов.

Предполагается, что ассинибойны откололись от племени янктонай-накота в XVI веке. Они тесно связаны по происхождению и языку с племенем стони, ныне обитающим в провинции Альберта.

Ассинибойны были союзниками и торговыми партнёрами алгонкинских народов равнинных кри и равнинных оджибве, вместе с ними воевали против гровантров, черноногих, сиу, сарси, кроу, не-персе и других. Ассинибойны привыкли к жизни на равнинах, поэтому они не продвигались на север далее реки Северный Саскачеван, и закупали товары у Компании Гудзонова залива через посредников из племени кри.

Ассинибойны вели полукочевой образ жизни, следовали за стадами бизонов в тёплое время года, а также торговали с белыми. Со временем образовался союз ассинибойнов с племенами манданов, хидатса и арикара.

В 1836 г. (1840 г.) потеряли более 75 % населения в результате намеренного заражения оспой белой администрацией

В 1885 году ассинибойны Канады вместе с кри присоединились к восстанию метисов, руководимому Луи Риэлем и Габриэлем Дюмоном, но потерпели поражение.

В настоящее время значительная часть ассинибойнов вместе с представителями других сиуанских народов обитают в резервации Форт-Пек на северо-востоке штата Монтана, а также вместе со своими прежними врагами гровантрами в резервации Форт-Белнап в северно-центральной части Монтаны.

Два эсминца ВМС Канады носили название .

Галерея изображений

См. также 

 Народы сиу

Примечания

Литература 
 Котенко Ю. В. Индейцы Великих равнин. Оружия, воинская магия, боевое искусство, битвы. — М.: Издательский Дом «Техника-молодежи», 1997. — 160 с.: ил. — ISBN 5-88573-005-9.
 Стукалин Ю. В. Хороший день для смерти. — М.: Гелеос, 2005. — 384 с.: ил. — ISBN 5-8189-0323-0.
 Стукалин Ю. В. Энциклопедия военного искусства индейцев Дикого Запада. — М.: Яуза; Эксмо, 2008. — 688 с.: ил. — ISBN 978-5-699-26209-0.
 Уайт Джон Мэнчип. Индейцы Северной Америки. Быт, религия, культура / Пер. с англ. С. К. Меркулова. — М.: ЗАО «Центрполиграф», 2006. — 314 с.: ил. — ISBN 5-9524-2347-7.

 Denig, Edwin Thompson, and J. N. B. Hewitt. The Assiniboine. Norman: University of Oklahoma Press, 2000. ISBN 0-8061-3235-3
 Fort Belknap Curriculum Development Project. Assiniboine Memories Legends of the Nakota People. Harlem, Mont: Fort Belknap Education Dept, 1983.
 How the Summer Season Came And Other Assiniboine Indian Stories. Helena, Mont: Montana Historical Society Press in cooperation with the Fort Peck and Fort Belknap Tribes, 2003. ISBN 0-917298-94-2
 Kennedy, Dan, and James R. Stevens. Recollections of an Assiniboine Chief. Toronto: McClelland and Stewart, 1972. ISBN 0-7710-4510-7
 Nighttraveller, Will, and Gerald Desnomie. Assiniboine Legends. Saskatoon: Saskatchewan Indian Cultural College, 1973.
 Nighttraveller, Will, and Gerald Desnomie. Assiniboine Legends. Saskatoon: Saskatchewan Indian Cultural College, 1973.
 Schilz, Thomas F. 1984. «Brandy and Beaver Pelts Assiniboine-European Trading Patterns, 1695—1805». Saskatchewan History. 37, no. 3.
 Writers' Program (Mont.), James Larpenteur Long, and Michael Stephen Kennedy. The Assiniboines From the Accounts of the Old Ones Told to First Boy (James Larpenter Long). The Civilization of the American Indian series. Norman: University of Oklahoma Press, 1961.

Ссылки 
 Lewis & Clark Corps of Discovery encounters with Assiniboine
 Assiniboine description  at Minnesota State University, Mankato emuseum
 Assiniboine Community College
 Fort Peck Assiniboine and Sioux Tribes
 Ассинибойны в исторической ретроспективе (Юрий Котенко)

Ассинибойны
Индейцы Монтаны
Индейцы Северной Дакоты
Сиуанские народы
Северо-Западное восстание